Базарносы́зганское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Базарносызганского района Ульяновской области. Административный центр — рабочий посёлок Базарный Сызган.

Состав городского поселения 
В состав поселения входят 5 населённых пунктов: 1 рабочий посёлок, 2 села, 1 деревня и 1 посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Базарносызганский район

Городские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Базарносызганского района